Aros kan henvise til flere artikler:

 Árós – gammelt navn for Aarhus
 ARoS – kunstmuseum i Aarhus
 AROS (styresystem) – et styresystem til computere
 Aros Division – division under Det Danske Spejderkorps
 Aros Forlag – et dansk forlag